Ранчо лас Гладиолас има више значења:

 Ранчо лас Гладиолас (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо лас Гладиолас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику